Djurhuus ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Frederik Djurhuus (1906–1984), färöischer Postbeamter und Politiker
 Christen Djurhuus (1708–1775), dänischer Pastor 
 Hákun Djurhuus (1908–1987), färöischer Politiker
 Hans Dhurhuus (* 1978), färöischer Fußballspieler
 Hans Andrias Djurhuus (1883–1951), färöischer Dichter
 Janus Djurhuus (eigentlich Jens Hendrik Oliver Djurhuus; 1881–1948), färöischer Jurist und Dichter

 Kristian Djurhuus (1895–1984), färöischer Politiker
 Rune Djurhuus (* 1970), norwegischer Schachspieler
 Sverri Djurhuus (1920–2003), färöischer Autor und Mitglied der Waffen-SS